Боочи () — топонимы в Республике Алтай России.

 Боочи — село в Онгудайском районе, входит в состав Куладинского сельского поселения.
 Боочи — река, приток Каракола.

Примечания